Многие фанаты Гарри Поттера пытались адаптировать правила квиддича для маглов (так в книгах Джоан Роулинг называют простых людей, не владеющих колдовской силой). Существуют различные варианты правил «квиддича-без-мётел», но в России локальную популярность среди ролевиков Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Екатеринбурга, Челябинска и Уфы получили правила, представляющие собой вариацию на тему гандбола. Загонщики используют теннисные ракетки, а снитчем служит теннисный мячик — при поддержке «операторов снитча».

Эти правила используются на ролевых играх живого действия по миру Гарри Поттера с 2004 года (с различными изменениями), а начиная с 2006 года по квиддичу начали проводиться самостоятельные чемпионаты. С тех пор квиддич в России значительно отдалился от исторического прародителя. Большинство игроков сегодняшних команд никогда не читало книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и рассматривает квиддич лишь как новый интересный для себя вид спорта: где больше вариативность развития событий, а игровых мячей целых три вида с совершенно различными игровыми функциями. В квиддичном сообществе всё чаще идут разговоры об изменении официального названия вида спорта.

Правила российского квиддича 

Как и в книжном квиддиче, в команде играют три охотника. В качестве квоффла используется баскетбольный мяч третьего (3) размера. Он меньше, чем обычный баскетбольный. Игра охотников примерно аналогична гандбольной, за важным исключением — в квиддиче нет ведения и ограничения на число шагов, что приводит к достаточно жесткому стилю игры в защите. Для соблюдения «духа правил» и принципа «квиддич — игра для всех» как минимум один из охотников в каждой команде обязательно должен быть девушкой.

Вратарь в квиддиче играет практически по тем же правилам, что и вратари в других видах спорта — он защищает минифутбольные ворота от ударов из-за пределов вратарской площадки, куда вражеские охотники не вправе заходить.

Роль загонщиков (их в команде двое) противоположна книжной — в книге загонщики защищают игроков своей команды от бладжеров, здесь загонщики атакуют соперников при помощи бладжеров (резиновых легких мячиков) и теннисных ракеток. Игрок, которого коснулся бладжер, обязан в течение 10 секунд простоять неподвижно. Загонщики могут держать бладжер в руках, но не более 3 секунд, после чего они обязаны совершить удар. Если загонщик не видит для себя подходящей цели, то это может быть удар в пол, после которого загонщик вновь возьмет мяч. От загонщиков требуется умение совершать резкие рывки и хорошее видение поля.
Начиная с Весеннего Кубка 2010 года, Комитет Капитанов Квиддичных Команд (4К) решил отойти от классической схемы игры с двумя бладжерами и добавить на поле третий. Добавлено это было в целях повышения динамичности игры и повышения шансов на победу для команд с более слабыми загонщиками.

Ловец, как и в книге, обязан поймать снитч. Правда, для того, чтобы придать смысл игре охотников, за снитч начисляется всего 50 очков. Снитч появляется на поле через 25 минут игры, а до этого ловец обычно помогает своим охотникам при игре в защите и загонщикам в борьбе за бладжеры. Судьи кидают снитч из-за границ поля, и ловец обязан поймать его, прежде чем снитч коснулся земли. Если одному из ловцов удалось — игра заканчивается, в противном случае — снитч отдается судьям для нового броска.

За нарушения правил команды, как и в книге, наказываются пенальти — охотник получает право на пробитие своеобразного «буллита» по воротам соперников. Впрочем, ничего не препятствует вражеским загонщикам его «выбить» (а своим загонщикам — защитить его и выбить вратаря). Также охотнику, пробивающему пенальти, обычно мешает вражеский ловец.

Маггловский квиддич за рубежом 
Зарубежный квиддич примерно на год моложе российского: зародился он в Миддлбери-колледже в 2005 году, а первый «кубок мира» (IQA World Cup) состоялся в 2007. Действительно мировым кубок стал в 2012 году, когда в нем приняли участие команды из США, Канады, Великобритании, Франции и Австралии.

На письме книжный и маггловский квиддич графически отличаются регистром первой буквы: Quidditch означает игру из книг Роулинг, а quidditch — маггловский квиддич.

Несмотря на одинаковые названия и общую идею, в частностях российский и зарубежный квиддич различаются весьма значительно. Самое основное (и заметное внешне) отличие состоит в том, что за рубежом игроки должны в процессе игры постоянно удерживать между ног метлу, тогда как в российском квиддиче с самого его основания от метел отказались. Остальные отличия приведены в таблице.

Чемпионаты 
Основное квиддичное событие — чемпионат, который проводится два раза в год (в декабре и апреле). Декабрьский чемпионат по традиции проводится ближе к Москве, а апрельский — ближе к Санкт-Петербургу. Чаще всего в чемпионате принимают участие восемь команд (впрочем, иногда их меньше). Чемпионат обычно занимает выходные: в первый день команды играют внутри группы, а во второй день происходит плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала.

Победителям вручаются кубок и медали, кроме того, вручаются также медали за второе и третье места. Помимо командных, вручаются также индивидуальные награды — MVP, лучшим в амплуа, лучшему в защите и т. д.

Чемпионат финансируется за счет взносов команд.

Кубки Вызова 
Помимо основных чемпионатов, время от времени проводятся также Кубки Вызова. Кубки Вызова предназначены для новичков, или для тех, кто редко тренируется. В Кубках Вызова установлен лимит на игроков-мужчин, которые за последний год выступали в основных чемпионатах — не более двух, причем, обычно к ним предъявлялось требование смены амплуа.

Основной целью Кубка Вызова является продвижение квиддича, помощь в формировании новых команд, которые позже могли бы принять участие в чемпионатах.

Кубок Вызова проводится по принципам минимизации расходов и сил, требуемых для участия: соревнования проводятся в один день, а не в два, как с большими чемпионатами, следовательно, сокращаются расходы на аренду зала, поселение и т. д.

Комитет Капитанов Квиддичных Команд 
Основным органов в квиддиче является Комитет Капитанов Квиддичных Команд (сокращенно — Комитет Капитанов, или 4К). Правом голоса в Комитете Капитанов обладают представители всех команд, которые приняли участие в последнем чемпионате. Совещательный голос имеют часть судей и организаторов, иногда временный совещательный голос имеют капитаны команд Кубка Вызова.

Комитет Капитанов вносит изменения в правила квиддича и принимает решения по другим важным для квиддича вопросам, в том числе назначает главного судью. Считается, что Комитет Капитанов обладает всей полнотой власти между чемпионатами, где власть передается, соответственно, организаторам чемпионата и судьям. Комитет Капитанов практически никогда не заседает очно; все вопросы обсуждаются и решаются через Интернет.

Квиддич. Ру 
Основные ресурсы в сети Интернет, посвященные квиддичу — Квиддич. Ру  и Сообщество в ЖЖ . Также ведётся блог на самом популярном спортивном сайте страны — Спортс.ру .

На сайте Квиддич. Ру  можно найти актуальную версию правил, организационную информацию по ближайшим событиям, фотографии, статистику и т. д.

В сообществе публикуются актуальные объявления о тренировках, обсуждения правил и изменений в них, решения Комитета Капитанов, а также живо и горячо обсуждаются прошедшие и предстоящие события.

Тренировки 
Между чемпионатами основная активность в квиддиче сосредоточена на общих тренировках , которые проводятся в Москве и Санкт-Петербурге еженедельно (с перерывом на лето). На тренировках всегда рады новичкам.

История чемпионатов 
Первый чемпионат был проведен под Санкт-Петербургом (Токсово), весной 2006 года. В чемпионате участвовало шесть команд, игравших по системе «каждый с каждым». Результаты:
 «Стретсморские Сороки» (Москва)
 «Осмингтонские Осы» (Москва)
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)

Второй чемпионат прошел в Москве, весной 2007 года. Кол-во команд возросло до восьми, был введен групповой турнир (2 группы по 4 команды) и плей-офф.
 «Осмингтонские Осы» (Москва)
 «Палящие Пушки» (Москва)
 «Стретсморские Сороки» (Москва)

Третий чемпионат прошел в подмосковном Ступино, в декабре 2007 года. Участвующие команды не изменились.
 «Стретсморские Сороки» (Москва)
 «Палящие Пушки» (Москва)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)

Четвёртый чемпионат прошел в Санкт-Петербурге в апреле 2008 года. Стретсморские Сороки и ещё две команды от участия в чемпионате отказались, а команда Гордость Феникса была сформирована большей частью из практически распавшейся команды Осмингтонские Осы. Таким образом в чемпионате приняло участие 5 команд, объединенных в одну группу, плюс плей-офф. Результаты чемпионата:
 «Дружная Лужа» (Санкт-Петербург)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)
 «Гордость Феникса» (Москва)

Пятый чемпионат прошел в декабре 2008 года под Обнинском. Стретсморские Сороки снова участвовали, таким образом, в чемпионате играло 6 команд. Сначала был проведен групповой турнир «каждый с каждым», после этого — плей-офф. Победители чемпионата:
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)
 «Палящие Пушки» (Москва)
Матч за пятое место между «Лужей» и «Сороками» ознаменовался прецедентом, не имеющим аналогов в мировом спорте: игроки команд на время матча поменялись формами, именами и даже группами поддержки.

Шестой чемпионат состоялся 4—5 апреля 2009 года под Санкт-Петербургом (Токсово). В нём играли все те же команды, что и на предыдущем, пятом чемпионате, плюс команда «Гродзиские Гоблины», незадолго до этого игравшая на Кубке Вызова. Результаты чемпионата:
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Палящие Пушки» (Москва)

Седьмой чемпионат состоялся 5—6 декабря в г. Балабаново (под Обнинском). Были заявлены 8 команд: 7 старых, плюс «Трансильванские Твари», игравшие до этого на Кубке Вызова. Команды были разбиты на 2 группы, в группах проводились встречи «каждый с каждым», по результатам которых была составлена сетка плей-офф. Результаты чемпионата:
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Палящие Пушки» (Москва)

Таким образом, «Гордость Феникса» стала первой за всю историю квиддича командой, которая завоевала золото в трех чемпионатах подряд.

Восьмой чемпионат России состоялся 3—4 апреля 2010 года в Великом Новгороде. В нём приняло участие восемь команд (минус «Стретсморские Сороки», плюс «Кенмарские Коршуны»). Результаты чемпионата:
 «Катапульты Керфильи» (Москва)
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Палящие Пушки» (Москва)
Этот чемпионат был первым за всю историю квиддича, в котором финальная игра закончилась вничью. Победителем стала команда, поймавшая снитч.

Девятый чемпионат проходил 4—5 декабря 2010 года в Москве. В нём снова участвовало 8 команд, «Трансильванские Твари» на этот раз не участвовали (игроки пошли легионерами в другие команды), зато впервые за три года в чемпионате участвовала команда не из Москвы и не из Санкт-Петербурга — «Троицкие Ирисы». Первая четверка полностью повторилась по образцу пятого чемпионата, даже команда, проигравшая в матче за третье место, была та же («Соколы Сеннена»).
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)
 «Палящие Пушки» (Москва)

Юбилейный десятый чемпионат прошел 9—10 апреля 2011 года в Токсово под Санкт-Петербургом. Участвующие команды не изменились: «Гордость Феникса», «Палящие Пушки», «Катапульты Керфильи» и «Соколы Сеннена» были распределены в одну группу, «Кенмарские Коршуны», «Дружная Лужа», «Троицкие Ирисы» и «Гродзиские Гоблины» — в другую. Команды играли в группах каждая с каждой, после этого был плей-офф. Результаты:
 «Палящие Пушки» (Москва)
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Дружная Лужа» (Санкт-Петербург)
Во время группового турнира состоялся самый долгий за всю историю квиддича матч — «Гордость Феникса» — «Соколы Сеннена». У Фениксов был удален ловец, и они не могли закончить матч, а Соколы не смогли сократить разрыв в счете. В итоге при счете 780—470 в пользу «Гордости Феникса» матч, длившийся к тому моменту уже около двух с половиной часов, был остановлен оргкомитетом, и командам была присуждена ничья. Из-за продолжительности этого матча пришлось сокращать перерывы между всеми остальными, а некоторые были перенесены на следующий день. К следующему чемпионату для предотвращения подобных случаев была установлена предельная продолжительность игры 45 минут.

Одиннадцатый чемпионат прошел 26—27 ноября 2011 года в подмосковном Пущино. В чемпионате принимало участие семь команд, «Троицкие Ирисы» не участвовали. На этом чемпионате впервые за свою историю в плей-офф вышла команда «Гродзиские Гоблины». Примечательно также, что «Катапульты Керфильи» снова, как и на восьмом чемпионате, сыграли с «Гордостью Феникса» в плей-офф вничью и вышли в финал, поймав снитч. Результаты:
 «Палящие Пушки» (Москва)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)
 «Гордость Феникса» (Москва)

Двенадцатый чемпионат состоялся 7—8 апреля 2012 г. под г. Сосново (Ленинградская область). Состав команд не изменился с прошлого чемпионата. Результаты:
 «Палящие Пушки» (Москва)
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)

Тринадцатый чемпионат прошел 1—2 декабря 2012 г. в Пущино. Участвующие команды не изменились: «Гордость Феникса», «Палящие Пушки», «Соколы Сеннена», «Гродсизские Гоблины», «Катапульты Керфильи», «Дружная Лужа» и «Кенмарские Коршуны». В матче за 3 место «Соколы» победили «Гоблинов». Матч за первое место между «Фениксами» и «Пушками» был перенесен из-за полученной в полуфинале тяжелой травмы единственной охотницы «Фениксов». Финал был сыгран лишь 24 марта, за две недели до следующего чемпионата. Заботясь о здоровье охотницы, «Пушки» выдвинули ультиматум: если она выходит на поле, они прекращают игру и отдают победу «Фениксам». В итоге «Фениксы» играли без охотницы, и «Палящие Пушки» побили предыдущий рекорд, став чемпионами 4 раза подряд.

Результаты чемпионата:
 «Палящие Пушки» (Москва)
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
Четырнадцатый чемпионат прошел 6—7 апреля 2013 г. в г. Токсово (Ленинградская область). В нём участвовали 6 команд (те же, что в прошлый раз, кроме «Палящих Пушек». Это был первый чемпионат, в котором команда «Кенмарские Коршуны» завоевала медали, и первый, в которых команда «Гордость Феникса» из-за отсутствия нескольких ключевых игроков осталась без медалей вообще, снова, как и полтора года назад, сыграв вничью с «Катапультами Керфильи» и проиграв из-за того, что «Катапульты» поймали снитч.
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)
Пятнадцатый, юбилейный, чемпионат прошел 30 ноября — 1 декабря 2013 года в Пущино. На чемпионат вернулись «Палящие Пушки», а команда «Дружная Лужа» была расформирована, и на её основе была создана новая — «Северные Сапсаны». В этом чемпионате впервые за всю историю «Соколы Сеннена», наконец, взошли на первую ступень пьедестала, «Палящие Пушки» впервые за пять с половиной лет после первого дня турнира имели реальные шансы не попасть в плей-офф вообще, а «Гордость Феникса» продолжила неудачную для себя традицию — играть в плей-офф вничью, отдавая соперникам победу из-за упущенного снитча. Нельзя не отметить, что впервые с апреля 2008 кубок покинул Москву и отправился в Санкт-Петербург. Результаты турнира:
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
 «Палящие Пушки» (Москва)
Шестнадцатый чемпионат пошел 5—6 апреля 2014 года в Сосново под Санкт-Петербургом. «Палящие Пушки» продолжили традицию не приезжать на питерские чемпионаты, и число участников равнялось шести — «Фениксы», «Соколы», «Гоблины», «Сапсаны», «Катапульты» и «Коршуны». Кроме того, межсезонье ознаменовалось переходом нескольких ведущих игроков различных команд в другие. Результаты турнира
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
Семнадцатый чемпионат прошел 6—7 декабря 2014 года в Пущино. В нем участвовали «Палящие Пушки», зато «Гродзиские Гоблины» не приехали, а их основные игроки пошли легионерами в каждую из других команд. Очень короткая скамейка запасных и травма одного из охотников привела к тому, что «Палящие Пушки» впервые в своей истории остались без медалей, проиграв в матче за бронзу «Кенмарским Коршунам».

Результаты турнира
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
Восемнадцатый чемпионат (5 апреля 2015 года) нарушил несколько квиддичных традиций. На него заявились всего 4 команды (Фениксы, Коршуны, Гоблины и Катапульты). С учетом того, что все они московские (или преимущественно московские), было решено провести чемпионат не в Ленинградской области, как все предыдущие весенние чемпионаты (кроме 8-го, новгородского), а в Москве. Малое количество команд также позволило сыграть все матчи в один день, а не в два, даже с учетом того, что игрался круговой турнир (каждый с каждым), а потом плей-офф. Игроки из незаявленных команд пошли легионерами в другие команды. Результаты турнира:
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
 «Катапульты Керфильи» (Москва)

После 18го чемпионата активность квиддича сошла на нет, и с апреля 2015 до 4 декабря 2021 квиддичные чемпионаты России не проводились. Однако 6 с половиной лет спустя некоторые старые команды собрались снова.
Эмблемой девятнадцатого чемпионата была зомби-стюардесса (отсылка к известному непристойному анекдота про "раскопали стюардессу"), нарисованная в стиле компьютерной игры Plants vs Zombies. Неофициально чемпионат носил шутливую кличку "Птичий базар", потому что все играющие команды носили птичьи имена: "Соколы Сеннена", "Стресморские Сороки", "Кенмарские Коршуны" и "Гордость Феникса". Пьедестал полностью повторил 17-й чемпионат:
 «Соколы Сеннена» (Санкт-Петербург)
 «Гордость Феникса» (Москва)
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
Двадцатый чемпионат ожидается весной 2022 года.

История других событий 
1 марта 2009 в Санкт-Петербурге прошел Кубок Вызова. Приняло участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Кубок прошел по системе «каждый с каждым» в группах, плюс финал. Победитель Кубка, команда «Гарпии Гервена» примечательна тем, что в ней играли только девушки. Результаты кубка:
 «Гарпии Гервена» (Москва — Санкт-Петербург)
 «Трансильванские Твари» (Москва — Санкт-Петербург)
 «Солнечные лучи Сумбаванга» (Москва — Санкт-Петербург)

6 марта 2010 года в подмосковном Троицке состоялся второй Кубок Вызова, который проводился по тем же принципам, что и первый год назад. Из игравших на первом Кубке команд остались только Российские Железнодорожники и Кенмарские Коршуны, добавились три новых команды, в том числе одна из Троицка. Результаты Кубка:
 «Российские Железнодорожники» (Москва)
 «Кенмарские Коршуны» (Москва)
 «Питерские Пингвины» (Санкт-Петербург)

По результатам Кубка «Кенмарские Коршуны» и «Троицкие Ирисы» приняли решение участвовать в основных чемпионатах России по квиддичу

12 марта 2011 года в Санкт-Петербурге состоялся третий Кубок Вызова. И вновь в турнире приняла участие лишь одна команда, игравшая ранее. И вновь этой командой стали «Российские Железнодорожники». Также в турнире приняли участие ещё две московские команды, две команды из Петергофа и сборная команда судей основных чемпионатов страны. Результаты Кубка:
 «Российские Железнодорожники» (Москва)
 «Горячие головы» (Москва) /команда создана на базе Механико-Математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова/
 «Петергофские Пролетарии» (Петергоф — Санкт-Петербург)

25 февраля 2012 года в Москве прошел четвёртый Кубок Вызова. Из всех команд, участвовавших в прошлых Кубках, в нём приняла участие только команда «РЖД», все остальные были новыми. Результаты Кубка:
 «Российские Железнодорожники» (Москва)
 «Барабаки Юнайтед» (Троицк)
 «Торнадо Татшилла» (Москва)

Кроме Кубков Вызова, в 2011 году прошли ещё два представительных турнира «Кубок Южного Лондона» и «Кубок Северного Бутово» с участием основных квиддичных команд г. Москвы. Оба турнира выиграла команда «Катапульты Керфильи».

В 2012 году прошёл второй «Кубок Южного Лондона». Его победителем стала команда «Юные митяевцы», собранная из числа игроков «Гродзиских Гоблинов», «Соколов Сеннена» и «Палящих Пушек».

Также 2012 год был отмечен проведением чемпионата по квиддичу Казахстана, прошедшего в рамках конвента «КазКон»

Кубок Вызова 2014 (чемпионат среди новичков) состоялся 16 февраля 2014 г. в г. Москва. В кубке принимали участие вновь собранные «Гарпии Гервена» и «Стретсморские сороки», команда из одних ловцов основных чемпионатов — «Маленькие монстры», и новая команда «Самураи Саитама». Из старых участников — «РЖД» и «Торнадо Татшилла». Результаты Кубка:
 «Гарпии Гервена» (Москва — Санкт-Петербург)
 «Торнадо Татшилла» (Москва)
 «Самураи Саитама» (Москва)
В 2019 году прошел еще один Кубок Вызова, где игроки разделились на команды, соответствующие факультетам Хогвартса. Результаты кубка:

Следующий Кубок Вызова состоялся 18 июля 2021 года в Москве. В нем участвовали команды Рейвенкло, Гриффиндор и Хаффлпафф. Победителем группового турнира стал Хаффлпафф, обыграв обоих соперников, в финале они играли с Рейвенкло, и победа была за последними. После кубка состоялся шоу-матч сборной звезд против команды "Кенмарские Коршуны" (единственной, которая на тот момент могла собраться в полном составе), в упорной борьбе звезды одержали победу.

Ссылки 
 Сайт о квиддиче 
 Правила квиддича 
  — сообщество в Живом Журнале
 Статья в газете «Фонтанка.ру» 
 Статья в газете «Газета. Спб» 
 «Как „Катапульты Керфильи“ сломали „Гордость Феникса“», весна-2010, Великий Новгород
 Статья в газете «Мой Район», 3.12.2010
 «Квиддич. RUS». Статья в журнале «Русский Репортер», 16.01.2012 
 «Быть как Поттер». Статья на сайте TrendSpace.ru, 25.01.2012

Гарри Поттер
Фэндом
Квиддич